Самюра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 100 км на південний захід від Тулузи, 55 км на південний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Самюран на сайті французького Національного інституту географії
 Самюран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Самюран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Самюран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Самюран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї